20. længdegrad kan henvise til:

 20. vestlige længdekreds
 20. østlige længdekreds